Consell d'Europa, organització internacional que engloba 47 països d'Europa
 Col·lectiu de Dones en l'Església, grup de reflexió català per al foment de la presència de les dones en els òrgans de direcció de l'Església Catòlica
 Centre Demòcrata Europeu, partit polític d'àmbit municipalista de Catalunya
 Comissions Democràtiques Electorals, partit polític històric de Portugal
 Ciudad del Este, ciutat del Paraguai
 Departament d'Educació de Califòrnia (del seu nom en anglès California Department of Education), agència governamental per a temes d'educació de l'estat de Califòrnia
 Club Deportivo Español, club de futbol de la ciutat de Buenos Aires (Argentina)
 Cornell Dubilier Electronics, empresa d'electrònica fabricant de condensadors dels Estats Units
 Cavall d'esport espanyol (del seu nom en castellà Caballo de Deporte Español), raça de cavall d'esport originària d'Espanya
 Common Desktop Environment, entorn d'escriptori gràfic per a UNIX
 CD-RW (del seu nom en anglès Compact Disc Erasable), disc òptic que permet ésser esborrat i reescrit
 Carbon Dioxide Equivalent, anglès per a equivalent de diòxid de carboni, mesura del potencial d'escalfament global d'un gas amb efecte d'hivernacle
 CdE també és l'acrònim del Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, arxiu de documentació musical vinculada a la Catedral de Santa Maria de Castelló d'Empúries (Alt Empordà)